Ferdinando Meglio (né en 1959), sabreur italien ;
 Jean-Marc Di Meglio (né en 1958), physicien français ;
 Mike Di Meglio (né en 1988), pilote de moto français ;
 Roberto Di Meglio (né en 1966), auteur italien de jeux de société ;
 Vince Di Meglio (né en 1972), animateur 3D, scénariste, monteur, réalisateur et producteur américain.

Voir aussi 
 Willy Diméglio (né en 1934), homme politique français.
 Meglio prima (?), un album du rappeur milanais J Ax